

Healer
Healer (1994), een Amerikaanse film uit 1994

The Healer
The Healer (1935), een Amerikaanse film uit 1935 
The Healer (album van John Lee Hooker), een album van John Lee Hooker
The Healer (nummer van John Lee Hooker), een nummer van John Lee Hooker met Carlos Santana
The Healer (Erykah Badu), een lied van Erykah Badu

The Healers
The Healers (ER), een aflevering van ER
The Healers (1974), een Amerikaanse film uit 1974
The Healers (David Murray), een album van David Murray